Бенуа́ Шварц (; ) — швейцарский кёрлингист, в составе мужской команды Швейцарии запасной на , четвёртый на  и .

Достижения 
 : бронза ().
 : бронза (, , , ).
 : золото (), серебро (, ), бронза (, ).
 : золото (, , , ), серебро (, ), бронза (, ).
 : серебро ().
 : бронза ().
 : золото (), серебро ().
 : серебро (2010, 2011).

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на сайте Curling World Cup
 
 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Швейцарии
Бронзовые призёры зимних Олимпийских игр 2018 года
Кёрлингисты на зимних Олимпийских играх 2014 года
Кёрлингисты на зимних Олимпийских играх 2018 года
Кёрлингисты на зимних Олимпийских играх 2022 года
Чемпионы Европы по кёрлингу
Чемпионы Швейцарии по кёрлингу
Участники розыгрышей Континентального кубка по кёрлингу